Clarke Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Clarke Lake (Michigan)
 Clarke Lake (Clearwater County, Minnesota)
 Clarke Lake (Itasca County, Minnesota)
 Clarke Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Clarks Lake 
 Clark Lake